Sabana Grande kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Sabana Grande de Palenque, kommun, San Cristóbal, 
 Sabana Grande de Boyá (ort), Monte Plata,